

Patronyme 

 Alphonse Pinart (1852-1911), savant français.
 Claude Pinart (1525-1605), homme politique français, secrétaire d'état d'Henri III.
 Michel Pinart (1659-1717), théologal de Sens, membre de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres.

Divers 
 Pinart, constructeur automobile belge.

Voir aussi